Drack ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Maria Drack (1913–1988), deutsch-österreichische Autorin und Lyrikerin
 Jonathan Drack (* 1988), mauritischer Dreispringer
 Julia Drack (* 1978), österreichische Filmeditorin
 Melanie Drack (* 1982), österreichische Singer-Songwriterin
 Walter Drack (1917–2000), Schweizer Archäologe und Denkmalpfleger